Това е списък на кметовете (демарси) на южния македонски град Кавала, Гърция.

Бележки